Gourdon (Alpes Marítimos)
 Gourdon (Ardèche)
 Gourdon (Lot)
 Gourdon (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos